На берегу может означать:

Книги 
 «На берегу», или «На последнем берегу», — постапокалиптический роман британского писателя Невила Шюта (1957).
 «На берегу» — роман британского писателя Иэна Макьюэна (2007).

Фильмы 
 «На берегу», или «На последнем берегу», — американский кинофильм режиссёра Стэнли Крамера (1959), экранизация романа Невила Шюта.
 «На берегу» — британский кинофильм режиссёра Доминика Кука (2018), экранизация романа Иэна Макьюэна.

См. также 
 «На последнем берегу» — американо-австралийский телефильм режиссёра Рассела Малкэхи (2000), ремейк фильма Стэнли Крамера.
 На последнем берегу
 On the Beach